Santo Inácio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lupércio (ort), São Paulo, 
 Santo Inácio (kommun i Brasilien), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar